Ars poetica (lateinisch für Dichtkunst) ist der Titel zweier Gedichte:

 Ars Poetica (Baczyński) von Krzysztof Kamil Baczyński
 Ars poetica (Horaz) von Horaz